ISO 3166-2:IR — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Ирану. Стандарт охватывает 31 остан Ирана. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1, для Ирана — IR и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный код образован двухзначным числом. Геокоды останов являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — IR, присвоенного Ирану в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Ирана 
Геокоды 31 останы административно-территориального деления Ирана.

Геокоды пограничных Ирану государств 
 Ирак — ISO 3166-2:IQ (на западе),
 Азербайджан — ISO 3166-2:AZ (на северо-западе),
 Армения — ISO 3166-2:AM (на северо-западе),
 Турция — ISO 3166-2:TR (на северо-западе),
 Туркменистан — ISO 3166-2:TM (на севере),
 Афганистан — ISO 3166-2:AF (на востоке),
 Пакистан — ISO 3166-2:PK (на востоке).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Ирана

Ссылки 
 Геокоды Ирана 

2:IR